Imię i nazwisko John Hanlon nosili lub noszą m.in.:
 John Hanlon (1905–1983) – brytyjski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1932
 John Hanlon  (ur. 1949) – nowozelandzki piosenkarz
 John Hanlon – sekretarz generalny  Zrzeszenia Europejskich Przewoźników Niskokosztowych